Владимир Рябоконь: Рябоконь, Владимир Александрович (род. 1938) — генерал-майор, депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР XI созыва.
 Рябоконь, Владимир Иванович (1898—1938) — советский партийный и государственный деятель.